The Dictator er flertydig og kan henvise til:

 The Dictator (film fra 1915) – amerikansk stumfilm fra 1915
 The Dictator (film fra 1935) – britisk film fra 1935
 The Dictator (film fra 2012) – film fra 2012 (dansk titel Diktatoren) med Sacha Baron Cohen i hovedrollen
 The Great Dictator – film fra 1940 med Charlie Chaplin i hovedrollen